Roches puede referirse a:

Roches, comuna francesa situada en Creuse.
 Roches, comuna francesa situada en Loir y Cher.

Roches, comuna suiza situada en el cantón de Berna.